Martinho de Mascarenhas, 2.º Conde de Santa Cruz (c.1570 - ?)
Martinho de Mascarenhas, 4.º Conde de Santa Cruz (c.1630-1676)
Martinho de Mascarenhas, 3.º Marquês de Gouveia (1681-1723)
Martinho de Mascarenhas, 6.º Marquês de Gouviea (1704-1804)

Desambiguações de antropônimos